Приволжское — название населенных пунктов в России:
 Приволжское — село в Марксовском районе Саратовской области.
 Приволжское — село в Ровенском районе Саратовской области.

См. также 
 Приволжский
 Приволжское городское поселение
 Приволжское муниципальное образование
 Приволжское сельское поселение
 Приволжск